Камень () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 6844 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Камень
 Кшива-Весь
 Ловиско

Соседние гмины 
 Гмина Ежове
 Гмина Нова-Сажина
 Гмина Ранижув
 Гмина Соколув-Малопольски

Ссылки 

Гмины Подкарпатского воеводства